Kroatië
 Poljica (Jelsa), een plaats in de Kroatische gemeente Jelsa
 Poljica (Krk), een plaats in de Kroatische gemeente Krk
 Poljica (Marina), een plaats in de Kroatische gemeente Marina
 Poljica (Nin), een plaats in de Kroatische gemeente Nin
 Poljica (Podbablje), een plaats in de Kroatische gemeente Podbablje

Montenegro
 Poljica (Danilovgrad), een plaats in de Kroatische gemeente Danilovgrad